L'édition 2019 du tournoi de tennis de Long Island se déroule du 11 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Reilly Opelka remporte l'épreuve en simple, Kevin Krawietz et Andreas Mies celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Bradley Klahn et Michael Mmoh, de l'Australien Alex De Minaur, de l'Espagnol Feliciano López et du Sud-Africain Kevin Anderson. Ils sont respectivement remplacés par Alexei Popyrin, Paolo Lorenzi, Lukáš Lacko, Guillermo García López et Peter Polansky.

Pendant le tournoi 
Le Taïwanais Jason Jung s'offre au  tour la tête de série  Frances Tiafoe, le premier top 30 de sa carrière.

Sorti des qualifications, le Canadien Brayden Schnur () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant son compatriote Jack Mingjie Lin. Il parvient par la suite à se hisser en finale après avoir notamment battu la tête de série  Steve Johnson et la tête de série  Sam Querrey, ses deux premiers top 50.

En demi-finale, John Isner et Reilly Opelka ont servi à eux deux 81 aces (38 pour le premier contre 43 pour le second) dans un match joué en trois tie-breaks, long de . La tête de série  a fini par s'incliner malgré 6 balles de match.

Lauréats 
Reilly Opelka remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Brayden Schnur. Il s'agit de leur première finale ATP à tous les deux.

En double, Kevin Krawietz et Andreas Mies décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Santiago González et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Long Island
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Long Island
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en février 2019